Masters 1997 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 2 - 9 februari 1997 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus två wild cards: Paul Hunter, som senare skulle komma att vinna Masters tre gånger, och Brian Morgan, som året innan gått till final i Asian Classic och vunnit Benson & Hedges Championship, vilket automatiskt ger en plats i Masters.

Steve Davis vann sin tredje och sista Masterstitel, den första på nio år. Det var dessutom hans första inteckning i någon av de tre "stora" titlarna (Masters, VM och UK Championship) sedan hans VM-seger 1989. I finalen mot Ronnie O'Sullivan låg Davis under med 4-8, men vände och vann med 10-8.

Resultat 

1997 i Storbritannien
1997
Snookersäsongen 1996/1997